Богуславский, Виктор Николаевич:
 Богуславский, Виктор Николаевич (1894—1939) — советский разведчик.
 Богуславский, Виктор Николаевич (1911—1971) — советский спортсмен (шашки), тренер.